Дубицкий:
 Дубицкий, Анатолий Михайлович (1932—1998) — председатель Государственного комитета Казахской ССР (Казахстана) по экологии и природопользованию 28 июня 1991 года — 1992.
 Дубицкий, Андрей Фёдорович (1915—2005) — советский журналист, публицист, писатель и краевед.
 Дубицкий, Павел Борисович (род. 1982) — казахстанский легкоатлет.